Alternatief, een situatie die afwijkt van wat gebruikelijk is
Alternative (Pet Shop Boys), een studioalbum van de Pet Shop Boys
The Alternative, een studioalbum van IAMX